Deux régiments d'infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Vexin » :

 Le régiment de Vexin (1684-1749)
 Le régiment de Vexin  renommé le  «  d'infanterie de ligne »

Homonymie d'unités militaires